Удлинённые монеты — монеты, которые были удлинены (расплющены или вытянуты), и на которых был вытиснен новый дизайн с целью создания сувенира. Их коллекционирование может быть отнесено к разновидностям нумизматики или экзонумии.

Первые удлинённые монеты были созданы на чикагской Всемирной выставке 1893 года. Было создано несколько вариантов дизайна. Самый первый известный дизайнер удлинённых монет — Чарльз Дамм (Charles Damm), создавший дизайн для монет Пан-американской выставки 1901 года.

Производство удлинённых монет можно разделить на три вида. Первые из них производились для выдачи на общегосударственных ярмарках; этот период длился с 1893 года и завершился притоком частного проката около 1965 года. Второй класс, новые монеты, охватывает период с 1965 по 1985 годы, и основным источником которых являются частные прокатчики, которые производили такие монеты на продажу. Самыми крупными из них были Dottie Dow, the «House of Elongateds» (Lee Martin/Warren Bunge), Ralph Jones, Ralph W. Jobe, Elmer Anderson, Don Adams, Cee Ceven, and Angelo A. Rosato... Хотя многие из таких предпринимателей ещё работают, массовое введение коммерческих машин по удлинению монет с 1985 года снизило спрос на такие частные работы. Это событие знаменует собой начало третьего, современного, периода.

Хобби по собиранию удлинённых монет расширилось со всей территории Соединённых Штатов до всего мира. Большинство современных машин по удлинению монет может быть найдено в музеях, сувенирных магазинах, зоопарках, луна-парках и в других местах подобного рода. Частные гравёры делают специальные удлинённые монеты в ознаменование исторических событий, личных памятных дней (таких, как брак или рождение ребёнка). Они также разрабатывают дизайн монет для частных клубов и организаций.

Источники 

 Yesterday’s Elongateds, Martin/Dow. Covers early 1892—1960 elongateds, pictured. Reprint. Hardbound 2004, 298 pp.
 Encyclopedia of the Modern Elongated, Rosato. Hard-Bound 1990, 1760 pp.

Примечания 

Монеты по способу изготовления
Сувениры